Строешти има више значења:

 Строешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Строешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Строешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Строешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Строешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Строешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Строешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији